Bernsen peut faire référence à : 
 Corbin Bernsen (né en 1954), acteur, producteur et réalisateur américain.
 Lis Brack-Bernsen (née en 1946), mathématicienne et historienne des mathématiques danoise et suisse.

  (né en 1958), acteur américain.
  (1925–2008), acteur et producteur de cinéma américain.
  (né en 1954), romaniste, spécialiste de la littérature, médiéviste et professeur d'université allemand.
  (né en 1948), journaliste et policier américain.